

Лебьодкіно — село, Артьомовський міський округ, Свердловська область
 Лебьодкіно — присілок, Моргауський район, Чувашія